Це список осіб, нагороджених орденом Богдана Хмельницького I, II, III ступеня у хронологічному порядку. Інформація наводиться відповідно до Указів Президента України щодо нагородження. Особа, нагороджена орденом Богдана Хмельницького, іменується лицарем ордена Богдана Хмельницького.

1995 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

1996 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

1997 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

1998 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

1999 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2000 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2001 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2002 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2003 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2004 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2005 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2006 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2007 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2008 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2009 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2010 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2011 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2012 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2013 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2014 
I ступеня
2 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:
 ПЛОХОДЬКА Руслана Володимировича (посмертно) - підполковника
 РУДЕНКА Сергія Сергійовича (посмертно) - підполковника

21 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов’язку:
 ВОРОБЦЯ Степана Степановича (посмертно) - капітана
 ЛЯШЕНКА Ігоря Вікторовича (посмертно) - підполковника
 РУДНИЦЬКОГО Валерія Івановича - генерал-лейтенанта

II ступеня
20 червня 2014 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу:
 ДЕЙНЕКА Сергія Васильовича - полковника
 МОМОТА Ігоря Федоровича - полковника
 СУБОТІНА Валерія Олександровича - генерал-майора

15 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:
 МИШАКОВСЬКОГО Віктора Юрійовича - генерал-лейтенанта

2 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:
 ПОЖИДАЄВА Сергія Миколайовича - підполковника
 БАБЮКА Віктора Борисовича - полковника

14 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:
 КУЧЕРЕНКА Андрія Аркадійовича - генерал-лейтенанта

8 вересня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:
 КЛИМЧУКА Миколу Миколайовича - генерал-майора

29 вересня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:
 ГОРДІЙЧУКА Ігоря Володимировича - полковника

6 жовтня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:
 ТРЕПАКА Олександра Сергійовича - полковника

31 жовтня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:
 Грачов Олексій Георгійович (посмертно) — полковника
 Пилипчук Віталій Васильович — старшого лейтенанта

27 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 Балов Павло Олександрович — майора
 Жирнов Микола Миколайович — полковника
 Матвіїшен Андрій Аркадійович — полковника
 Миргородський Максим Вікторович — підполковника
</div>

4 грудня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високий професіоналізм та з нагоди Дня Збройних Сил України:
 Межевікін Євген Миколайович - майор
 Халімон Богдан Вікторович - капітан

III ступеня
20 червня 2014 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу:

 АЛТУНІНА Валерія Володимировича (посмертно) - старшого лейтенанта
 БАХУРА Віталія Володимировича (посмертно) - старшого лейтенанта
 БЄЛОГО Олександра Івановича (посмертно) -майора
 БУРКАВЦОВА Володимира Володимировича (посмертно) - старшого лейтенанта
 БУТНІЦЬКОГО Олега Олександровича - капітана
 ГРАБОВОГО Валерія Миколайовича (посмертно) - старшого лейтенанта
 ГРІШИНА Ігоря Івановича (посмертно) - капітана
 ДРИШЛЮКА Павла Вячеславовича (посмертно) - капітана
 Д'ЯКОВА Михайла Олеговича (посмертно) - майора
 КАМІНСЬКОГО Сергія Васильовича (посмертно) - майора
 КОЗОЛІЯ Олександра Володимировича (посмертно) - старшого лейтенанта
 КРАСНОКУТСЬКОГО Євгена Олексійовича - майора
 МИРОНОВА Ярослава Анатолійовича - капітана
 МОМОТА Володимира Миколайовича (посмертно) - прапорщика
 ПАВЛЕНКА Олега Анатолійовича (посмертно) - старшого лейтенанта
 ПОТАПЕНКА Олексія Володимировича (посмертно) - прапорщика
 САБАДУ Олександра Борисовича (посмертно) - підполковника
 СКОЧКОВА Ігоря Івановича (посмертно) - капітана
 ТЄЛЄГІНА Сергія Анатолійовича (посмертно) - капітана
 ТІТАРЕНКА Сергія Валерійовича - майора
 ТОПЧІЯ Миколу Миколайовича (посмертно) - майора
 ЦИГУЛЬСЬКОГО Валентина Володимировича - підполковника
 ЯГЕЛЬСЬКОГО Дмитра Вячеславовича - старшого лейтенанта
 АНІЩЕНКА Олександра Григоровича (посмертно) - полковника
 БІЛІЧЕНКА Геннадія Васильовича (посмертно) - капітана
 ЛУЖЕВСЬКОГО Руслана Михайловича (посмертно) - майора
</div>

5 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:
 АПОСТОЛА Олега Орестовича - майора
 ІВЧУКА Віктора Михайловича - майора
 МИРГОРОДСЬКОГО Максима Вікторовича - майора
 ТКАЧУКА Андрія Сергійовича - майора

8 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:
 АЛЄКСЄЙЧЕНКА Олексія Юрійовича - старшого лейтенанта
 БАБІЯ Вадима Юрійовича - підполковника медичної служби
 БУЛАЦИКА Євгена Богдановича - підполковника
 КОЗІЯ Ростислава Володимировича - старшого лейтенанта
 ТРОШИНА Олександра Анатолійовича - майора

15 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 БАБІЯ Олега Івановича - старшого лейтенанта
 БАЛОВА Павла Олександровича -  майора
 БАХАРОВСЬКОГО Олександра Олександровича - старшого лейтенанта
 БЕХТЕРА Володимира Сергійовича – капітана
 БЛІШУНА Юрія Володимировича – полковника
 БОКІЯ Віктора Григоровича - генерал-майора
 БОНДАРЕНКА Валерія Миколайовича – капітана
 БОНДАРЯ Вадима Дмитровича – полковника
 ВІНТОНЯКА Артура Миколайовича - старшого лейтенанта
 ВОЙТЕНКА Івана Івановича – капітана
 ГАДЕВИЧА Юрія Ярославовича - старшого лейтенанта
 ГАЙКОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича - майора
 ГАЛИЦЬКОГО Євгенія Олександровича - капітана
 ГОРБАЧОВА Олександра Олександровича - майора
 ГРАЧОВА Олексія Георгійовича - підполковника
 ДЕМИДЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) - полковника
 ДЄРМІНА Андрія Івановича - полковника
 ДУЛЬЧИКА Віталія Георгійовича (посмертно) - капітана
 КАЧКІНА Володимира Геннадійовича - старшого лейтенанта
 КЛОЧКА Андрія Вікторовича (посмертно) - капітана
 КРЕМЕНТАРЯ Олексія Володимировича (посмертно) – капітана
 МУХІНА Олега Сергійовича – капітана
 РОЖКОВА Миколу Миколайовича - старшого лейтенанта
 РУЗЕВИЧА Миколу Івановича - старшого лейтенанта
 ШТОЮНДУ Олександра Олександровича - старшого лейтенанта
 ЗАЙЦЕВА Юрія Олександровича – полковника
 ТИШКОВА Кирила Юрійовича - полковника
</div>

19 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 БЄЛКІНА Андрія Володимировича (посмертно) – підполковника
 ГУМЕНЮКА Юрія Миколайовича – майора
 ДЕРЕВ’ЯНКА Олександра Олександровича – капітана
 ДЗЮБЕНКА Вадима Валерійовича – підполковника
 ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Віталія Михайловича – капітана
 ДОВГАЛЯ Віктора Сергійовича – лейтенанта
 ДУБИНУ Сергія Олександровича – полковника
 ДУНДУКА Олега Ігоровича – капітана
 ЄРОШКІНА Вадима Володимировича – полковника
 ЖДАНЮКА Миколу Івановича – майора
 ЖУРАВСЬКОГО Олега Васильовича - старшого лейтенанта
 ЗАРІЧНОГО Миколу Миколайовича – підполковника
 КОВАЛЬЧУКА Андрія Трохимовича – полковника
 КОВАЛЬЧУКА Євгена Олександровича - майора
 КОЧЕРГУ Вадима Анатолійовича – лейтенанта
 КОШКУ Дмитра Олександровича – молодшого лейтенанта
 КУРАЧА Валерія Адамовича – полковника
 ЛЕВЧЕНКА Валерія Валентиновича – капітана
 ЛЕОНТЬЄВА Дмитра Васильовича – підполковника
 ЛОГАЧОВА Володимира Володимировича - майора
 ЛЮБАРЧУКА Костянтина Вікторовича – старшого лейтенанта
 МАЗУНОВА Руслана Олександровича (посмертно) – майора
 МАЛЯРЧУКА Олександра Ярославовича – майора
 МАРИНЯКА Олександра Мирославовича – майора
 МАЦИНУ Романа Г еннадійовича – лейтенанта
 МЕЛЬНИЧУКА Олександра Сергійовича - капітана
 МЕЛЬНИЧУКА Сергія Сергійовича – старшого лейтенанта
 МЕНТУСА Сергія Юрійовича – старшого лейтенанта
 МИРОНЮКА Володимира Яковича – полковника
 МИХАЙЛЕЦЬКОГО Івана Ігоровича – капітана
 МУСІЄНКА Сергія Миколайовича – полковника
 ШКОЛАЄНКА Артема Вікторовича – майора
 ОВЕРІНА Сергія Ігоровича – капітана
 ПАСТУХА Вадима Васильовича – підполковника
 ПИЛИПЕНКА Віталія Миколайовича – підполковника
 ПІКУЛІНА Віталія Володимировича - полковника
 ПЛАХУТУ Вячеслава Івановича – майора
 РОМАНОВИЧА Андрія Володимировича – майора
 САВЧЕНКА Сергія Вікторовича – полковника
 САМОЙЛОВА Сергія Анатолійовича – полковника
 СУХАРЕВСЬКОГО Вадима Олеговича – капітана
 ТАРАКУЛОВА Валерія Еркіновича - підполковника
 ТИМОЩУКА Олександра Васильовича – полковника
 ТИХОЛОЗА Андрія Павловича (посмертно) – майора
 ТРЕПАКА Олександра Сергійовича – полковника
 ТУЛУЗАКОВА Костянтина Геннадійовича – майора
 ХОПТІЯ Олега Васильовича – майора
 ЧОРНОГО Вадима Валентиновича – капітана
 ШЕВЧУКА Андрія Володимировича – старшого лейтенанта
 ШИНАЛЬСЬКОГО Олексія Анатолійовича – майора
 ШИНГУРА Дмитра Васильовича (посмертно) – капітана
 ЯКИМЦЯ Петра Олеговича – полковника
 ЯЛИШЕВА Сергія Олександровича - полковника
</div>

26 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 БУТНІЦЬКОГО Максима Олександровича - лейтенанта
 ВЄЛЄВА Артема Миколайовича - майора
 ЗАБРОДСЬКОГО Романа Анатолійовича - майора
 ЗАЙЧЕНКА Андрія Вікторовича - лейтенанта
 КОМАРОВА Максима Анатолійовича - старшого лейтенанта
 КОТЕНКА Артема Павловича - майора
 НЕСТЕРЕНКА Євгена Вікторовича - капітана
 ОЛІЙНИКА Дмитра Олеговича - старшого лейтенанта
 ПИЛИПЧУКА Віталія Васильовича - старшого лейтенанта
 ПРИЩЕПУ Романа Вікторовича - капітана
 РИНДІНА Юрія Ігоровича - капітана
 СТЕБИХОВА Петра Володимировича - капітана
 ЧЕРКАШИНА Сергія Віталійовича - капітана
 ЯВКУНА Олексія Ігоровича - майора
</div>

2 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 АБДУЛУ Віталія Вікторовича - майора
 АРАПТАНОВА Андрія Миколайовича - полковника
 БУРАНА Андрія Володимировича - полковника
 ВЕРШИГОРУ Михайла Олександровича - підполковника
 ГОРДІЄНКА Олександра Григорійовича - підполковника
 ГРИЦЕНКА Сергія Івановича - полковника
 ДУБИНЕЦЬКОГО Романа Володимировича - полковника
 Д’ЯЧЕНКА Михайла Олександровича - підполковника
 КОВАЛЕВСЬКОГО Андрія Олексійовича - капітана
 МИМРИКОВА Дмитра Вікторовича - полковника
 ПАСІЧЕНКА Олександра Петровича - полковника
 ПЕТРОВА Віктора Олександровича - полковника
 ПУЗДРАЧА Сергія Володимировича - майора
 САВРУНА Богдана Володимировича - старшого лейтенанта
 СИТНІКА Григорія Олексійовича - майора
 ФАЙФУРУ Владислава Омеляновича (посмертно) - старшого лейтенанта
 ФЕДОРОВА Максима Сергійовича - підполковника
 ЧОБОТКА Володимира Івановича - полковника
 ЧОРПІТУ Олександра Олександровича - лейтенанта
 КОШЕВЕНКА Віталія Васильовича - генерал-майора
 ЛИСЮКА Юрія Олександровича - полковника
</div>

8 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 АРТЕМЕНКА Данііла Васильовича - капітана
 БЕРЕЖНОГО Артема Олексійовича - старшого лейтенанта
 ВЕНГРИНА Івана Володимировича - старшого лейтенанта
 ВОДОП'ЯНОВА Сергія Анатолійовича - полковника
 ГЕРАСИМЧУКА Дмитра Миколайовича (посмертно) - капітана
 ГІРИНА Дмитра Миколайовича - старшого лейтенанта
 ГОРОБЦЯ Руслана Миколайовича - старшого лейтенанта медичної служби
 ГУБУ Олексія Анатолійовича - капітана
 ДУРДУКА Сергія Миколайовича - капітана
 КІЛЬЯНА Ореста Васильовича - підполковника
 КРАВЧЕНКА Леоніда Миколайовича - старшого лейтенанта
 КРИВОРОТА Олександра Вадимовича - капітана
 КРИВОРУКА Анатолія Михайловича - капітана
 ЛУЦЕНКА Володимира Степановича - капітана
 МАМАДАЛІЄВА Володимира Гаїбовича (посмертно) - підполковника
 МИНДЮКА Віктора Петровича - капітана
 МОТРІЯ Олександра Володимировича - полковника
 ПАРХОМЕНКА Ігоря Валерійовича - підполковника
 ПЕРЦЯ Андрія Івановича - підполковника
 РУБАНА Вадима Вікторовича - підполковника
 ТУРЯНСЬКОГО Володимира Славомировича - підполковника
 УРОЖАЯ Олега Миколайовича - підполковника
 ЧЕРТКОВА Михайла Юрійовича - капітана
 ШЕВЦОВА Юрія Сергійовича - полковника
 ШИРОКОПОЯСА Олександра Анатолійовича - підполковника
 ГОРБЕНКА Ігоря Ігоровича (посмертно) - підполковника
 ПЕТРИЩУКА Олександра Вікторовича (посмертно) - капітана
 ШКІРУ Володимира Володимировича (посмертно) - підполковника
 ШПАКА Марка Валентиновича (посмертно) - старшого прапорщика
</div>

14 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 АСИЛГАРАЄВА Тимура Іскандеровича - капітана
 БІЛОКОБИЛЬСЬКОГО Сергія Михайловича (посмертно) - капітана
 БОНДАРЧУКА Івана Леонідовича - полковника
 ВІВСЯНОГО Руслана Віталійовича - майора
 ВОРОБ'Я Віталія Леонідовича - підполковника
 ДУДКА Володимира Вікторовича - лейтенанта
 ЖУКОВА Дмитра Сергійовича (посмертно) - майора
 ІШКУЛОВА Еміля Шамільовича - старшого лейтенанта
 КАЗАКОВА Андрія Миколайовича - капітана
 КИРИЛЕНКА Максима Борисовича - капітана
 КОЛЕСНІКОВА Олега Павловича - підполковника
 КОЛОМІНА Дмитра Анатолійовича - капітана
 КОМІСАРОВА Максима Володимировича - полковника
 КОСАРЕНКА Сергія Володимировича - капітана
 ЛІСОВОГО Олександра Васильовича - підполковника
 МАЄРА Олександра Олександровича - старшого лейтенанта
 МАМАТОВА Ігоря Володимировича - підполковника
 МОЙСЮКА Євгена Георгійовича - полковника
 ОЛЕСЮКА Сергія Леонідовича - капітана
 ПИСАНКА Віктора Вікторовича - старшого лейтенанта медичної служби
 РЕПІКА Віктора Свгенійовича - капітана
 САЛІПУ Сергія Дмитровича (посмертно) - капітана
 СМОЛЯКА Сергія Сергійовича - старшого лейтенанта
 ТАРАНІЧА Сергія Геннадійовича - старшого лейтенанта медичної служби
 ТИЖА Павла Володимировича - майора
 ХАЛІМОНА Богдана Вікторовича - капітана
 ЧИГРИНОВА Дмитра Вікторовича (посмертно) - старшого лейтенанта
 ЧКАЛОВА Артура Павловича - старшого лейтенанта
</div>

21 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов’язку:

 БАБЕНКА Всеволода Васильовича - майора медичної служби
 БЕДЗАЯ Ігоря Володимировича - полковника
 БЕЗДЄНЄЖНИХ Олександра Володимировича - старшого солдата
 ГОРБЕНКА Владислава Олександровича - підполковника медичної служби
 ГУМЕНЮКА Олександра Леонідовича (посмертно) - полковника
 ДРОЗДОВА Сергія Семеновича - генерал-лейтенанта
 ДУБИНЕЦЬКОГО Степана Миколайовича - старшого солдата
 ЖОЛУДЯ Олександра Володимировича - майора
 ЗЕЛЕНСЬКОГО Вадима Леонідовича - капітана
 КІМА Олексія Сергійовича - полковника
 КОЛЕЙНИКА Семена Андрійовича - майора
 КОЛІСНИКА Дана Вікторовича - капітана
 КОТЕНКА Артема Миколайовича - капітана 3 рангу
 КРИШТУНА Геннадія Ігоровича - майора
 ЛІВАКОВСЬКОГО Сергія Сергійовича - капітана медичної служби запасу
 ЛІВЕНСЬКОГО Андрія Олександровича - капітана
 МАМЧУРА Юлія Валерійовича - полковника
 МАРЦИНКОВСЬКОГО Ігоря Павловича - полковника медичної служби
 МАТВІЇШЕНА Андрія Аркадійовича - полковника
 МІНЯЙЛОВА Олексія Геннадійовича - майора
 МУРАЯ Володимира Григоровича – капітана
 ОСТАПЧУКА Віктора Миколайовича - полковника
 ПАСІКОВА Дмитра Олександровича - капітана медичної служби
  ПОДОЛЯНА Юрія Віталійовича - підполковника медичної служби
 ШАЛИГІНА Сергія Михайловича - майора медичної служби
 ШАМАРДАКА Ігоря Петровича - підполковника
 ШВЕДА Сергія Олександровича - майора
 ВІСХАНОВА Гусейна Хамзатовича - полковника
 ПОБИВАНЦЯ Геннадія Юрійовича - полковника
 ПОДГОРНОГО Сергія Анатолійовича (посмертно) - рядового міліції
 СЕМЕНЧЕНКА Семена Ігоровича - капітана резерву
 ШЕСТАКОВА Сергія Юрійовича - полковника
 ЮРЧЕНКА Павла Юрійовича - підполковника
 БЕЗПАЛЬКА Костянтина Сергійовича - полковника
 ДУПЛЯКА Сергія Володимировича - полковника
 ЧОРНОГО Анатолія Володимировича - полковника
</div>

8 вересня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 БЕЛЮГУ Євгена Сергійовича - старшого лейтенанта
 БІЛАША Олександра Сергійовича - старшого лейтенанта
 БОРДЮГА Олександра Васильовича - капітана
 БУРЧАКА Андрія Петровича - старшого лейтенанта
 ВЛАСЮКА Олександра Михайловича - старшого лейтенанта
 ГАЛАКТІОНОВА Максима Євгеновича - старшого лейтенанта
 ГАМАРНИКА Олександра Михайловича - старшого лейтенанта
 ГОРДІЙЧУКА Ігоря Володимировича - полковника
 ГРАБЧЕНКА Дениса Валерійовича - старшого лейтенанта
 ДОВБУША Олексія Анатолійовича - капітана
 ДОРОШЕНКА Анатолія Анатолійовича - майора
 ЗІНЧЕНКА Олексія Володимировича (посмертно) - капітана 2 рангу
 КОЗУБЦЯ Володимира Олександровича - старшого лейтенанта
 КОМИШЕВА Павла Станіславовича - полковника
 КОНДРАТЮКА Юрія Сергійовича - капітана
 КРИВОНОСА Сергія Григоровича - полковника
 ЛАНОВОГО Максима Борисовича - капітана
 ЛІЩІНСЬКОГО Сергія Анатолійовича - підполковника
 ЛУКАША Свгена Володимировича - старшого лейтенанта
 ЛУЧНІКОВА Артема Володимировича - полковника
 МАСЛЄННІКОВА Дениса Костянтиновича - старшого лейтенанта
 НАЗАРОВА Віктора Миколайовича - генерал-майора
 ПЛОХОГО Андрія Віталійовича (посмертно) - капітана
 РУСОГО Вадима Георгійовича - капітана
 СИДОРЕНКА Михайла Павловича - майора
 СКАТЕРНОГО Віктора Анатолійовича - капітана
 СЛОБОДЯНЮКА Олександра Васильовича - капітана медичної служби
 СЛОМІНСЬКОГО Євгена Євгеновича - капітана
 УШКА Володимира Володимировича - капітана медичної служби
 ФЕДЬКІВА Романа Васильовича - майора
 ФРІЗА Сергія Володимировича - підполковника
 ЧЕБОТАРЬОВА Михайла Анатолійовича - майора
 ЧЕРГІНЦЯ Сергія Миколайовича - капітана
 ШАНДАРА Олексія Михайловича - полковника
 ШЕВЧЕНКА Едуарда Григоровича - капітана 1 рангу
 ШЕВЧУКА Євгенія Олександровича - капітана З рангу
 СТЕПАНИСЬКА Віталія Сергійовича - підполковника
 КОСІКА Сергія Миколайовича - полковника
</div>

29 вересня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 АВДЄЄНКА Богдана Сергійовича - старшого лейтенанта
 ВОЙЛОКОВА Андрія Миколайовича - полковника
 ГОРЯЙНОВА Віталія Федоровича - капітана
 ДЕРДУГУ Сергія Миколайовича - капітана
 ЗЕЛІНСЬКОГО Вадима Івановича - майора
 ІВАНЕНКА Олександра Сергійовича - старшого лейтенанта
 ЛИСЕНКА Сергія Петровича (посмертно) - підполковника
 МАЙСТЕРЮКА Романа Андрійовича (посмертно) - підполковника
 МАЛАХОВА Віктора Вікторовича - старшого лейтенанта
 МОРЖЕЦЬКОГО Олександра Віталійовича - старшого лейтенанта
 МОРУГОГО Андрія Миколайовича (посмертно) - лейтенанта
 МОСКАЛЬОВА Едуарда Михайловича - полковника
 НЕХАЯ Олександра Володимировича (посмертно) - старшого сержанта
 ПАНТЮШЕНКА Романа Валерійовича - майора
 ПАРШУКА Павла Павловича - старшого лейтенанта
 ПОДОВАЛОВА Олега Олександровича - полковника
 ПОШТАЦЬКОГО Сергія Ілліча - капітана
 РОМАНЧУКА Анатолія Михайловича (посмертно) - капітана
 САВИЧА Олексія Олексійовича - полковника
 СТЕПАНЕНКА Федора Васильовича - старшого лейтенанта
 УСТІЛКА Дмитра Сергійовича - старшого лейтенанта
 ФЕДОРОВИЧА Євгенія Вадимовича - старшого лейтенанта
 ШВОРАКА Володимира Васильовича - полковника
 ЮРЧЕНКА Олександра Олеговича (посмертно) - старшого лейтенанта
 БЕРЕЗУ Юрія Миколайовича - майора міліції
 ТЕТЕРУКА Андрія Анатолійовича - полковника міліції
 БАРАНЕЦЬКОГО Руслана Федоровича - полковника
 МАКЄЄВА Андрія Володимировича - капітана З рангу
</div>

6 жовтня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 АБРОСІМОВА Євгена Сергійовича - старшого лейтенанта
 БАННИКА Артема Валерійовича - лейтенанта
 БОНДАРОВИЧА Дмитра Ярославовича - старшого лейтенанта
 ВАСЬКІВСЬКОГО Сергія Миколайовича - майора
 ГАРАСИМЯКА Петра Миколайовича - майора
 ЗІНЧАКА Валентина Леонідовича - старшого лейтенанта
 КОЛОДІЯ Сергія Володимировича (посмертно) - капітана
 КУЛИГІНА Олега Борисовича (посмертно) - капітана
 НЕДРЮ Кирила Михайловича - лейтенанта
 ПОДОЛЯНЧУКА Євгенія Петровича (посмертно) - старшого лейтенанта
 СИДОРОВА Олександра Володимировича - підполковника
 СОРОКУ Дмитра Вячеславовича - старшого лейтенанта
 ТЕРЕЩЕНКА Віталія Ігоровича - лейтенанта
 ТРОФІМЕНКА Олега Йосиповича - капітана медичної служои
 ЧЕРНИШЕВА Вадима Михайловича - капітана
</div>

14 жовтня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:
 КАЧАНОВА Андрія Володимировича - полковника
 ШКЛЯРЕНКА Олександра Вікторовича - підполковника

21 жовтня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:

 БАГНЮКА Олександра Олександровича (посмертно) - майора
 БИЧКА Олександра Михайловича - капітана
 БІЛОБРОВА Юрія Вікторовича (посмертно) - капітана
 БОГАТИРЬОВА Сергія Олександровича - майора
 БОЙЧУНА Юрія Олександровича (посмертно) - молодшого лейтенанта
 ВЕРБУ Андрія В 'ячеславовича - полковника медичної служби
 ВІЧКАНЯ Михайла Борисовича - полковника медичної служби
 ГАЛУШКІНА Юрія Алімовича - полковника
 ГЕОРГІЄВА Дмитра В'ячеславовича (посмертно) - капітана
 ДЕМЧЕНКА Олександра Івановича - капітана
 ЄРМОЛАЄВА Володимира В'ячеславовича - майора
 ЗАБРОДСЬКОГО Михайла Віталійовича - полковника
 ІВАНЕНКА Юрія Володимировича - капітана
 КОВАЛЬЧУКА Анатолія Миколайовича - підполковника
 КОВАЛЯ Василя Володимировича - підполковника
 КОВАЛЯ Костянтина Валерійовича - капітана
 КРИВЕЛЬСЬКОГО Олексія Вікторовича - капітана
 КРИВОГО Олександра Федоровича - старшого лейтенанта
 ЛАНЕЦЬКОГО Сергія Алімовича - капітана
 ЛЕВКОВСЬКОГО Віталія Вікторовича - капітана
 ЛИМАРЯ Сергія Вікторовича (посмертно) - старшого лейтенанта
 ЛУНЬОВА Ігоря Васильовича - полковника
 МАКАРЕНКА Олексія Валентиновича - полковника
 МЕЖЕВІКІНА Євгена Миколайовича - майора
 НОВІЦЬКОГО Віктора Павловича (посмертно) - підполковника
 ПАНОВА Сергія Васильовича - майора
 ПОТЄХІНА Петра Геннадійовича - полковника
 РАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича - полковника
 РОЗЕНБЕРГА Руслана Володимировича - полковника
 РОМАНОВА Дмитра Олександровича - полковника
 СЛИНЬКА Володимира Олександровича - підполковника
 СТАРЧЕНКА Олега Олександровича - підполковника
 ТАРАСОВА Андрія Миколайовича - капітана
 ТІТАРЧУКА Володимира Івановича (посмертно) - капітана
 ТКАЧИКА Валерія Івановича - підполковника
 ХМЕЛЕЦЬКОГО Віктора Івановича (посмертно) - майора
 ЧИГИРИНА Сергія Юрійовича - капітана
 ЧОРНОУСА Володимира Михайловича (посмертно) - старшого лейтенанта
 ЧУМАЧЕНКА Михайла Михайловича - підполковника
 ШПИЛЬКУ Сергія Миколайовича - майора
 ЩЕРБИНУ Олександра Олександровича - підполковника
 ЯРУСЕВИЧА Юрія Миколайовича - полковника
</div>

31 жовтня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:

 АРЦИЛЕНКА Дмитра Юрійовича (посмертно) — майора
 БАЛАГЛАНОВА Павла Юрійовича (посмертно) — капітана
 БОТВИННИКА Богдана Ігоровича — старшого лейтенанта
 БОЧАРОВА Дениса Олександровича (посмертно) — капітана
 ВАСИЛЬЄВА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта
 ГАБЧАКА Івана Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
 ГАВРИЛЮКА Романа Володимировича — підполковника
 ГАЙОВЧИКА Миколу Миколайовича — підполковника
 ГРАЧОВА Юрія Вікторовича — капітана
 ГРЕЦЬКОГО Сергія Васильовича — майора
 ГУПАЛЮКА Юрія Ігоровича — лейтенанта
 ДЯКІВА Олександра Юрійовича — полковника
 ІВАНОВА Дмитра Миколайовича — старшого прапорщика
 КИФОРЕНКА Бориса Борисовича (посмертно) — полковника
 КОТЕЛЬНИКОВА Германа В’ячеславовича — майора
 МАКАРОВА Дмитра Олександровича — підполковника
 МАРЧУКА Олександра Григоровича (посмертно) — лейтенанта
 МАХОВА Олексія Володимировича — майора
 МОРДОВЦЯ Олега Юрійовича — капітана
 НЕТРЕБКА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта
 ОТРОЩЕНКА Володимира Павловича — полковника
 ПОГОРІЛОГО Юрія Вікторовича — підполковника
 ПОЛІХУНА Івана Євгенійовича — майора
 ПОМАЗАНА Олександра Володимировича — майора
 ПРОКОПЕНКА Володимира Юрійовича — підполковника
 ПУГАЧОВА Олексія Ігоровича — підполковника
 САМІЛЕНКА Сергія Михайловича — підполковника
 СВІТЛИЧНОГО Олександра Григорійовича (посмертно) — капітана
 СЕВОСТЬЯНЧИКА Дмитра Олександровича (посмертно) — лейтенанта
 СКЛЯРА Володимира Васильовича — полковника
 СКОРЕНЬКОГО Петра Емільяновича — полковника
 СМОРЖАНЮКА Валерія Петровича — полковника
 СОЛОВЙОВА Євгена Сергійовича — лейтенанта
 СОЛОВКА Олексія Леонідовича — лейтенанта
 ТАМБОРСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
 ТЕРЦЯ Олександра Миколайовича — полковника
 УСАЧЕНКА Віктора Єгоровича — полковника
 ХЛІВНЮКА Володимира Анатолійовича — полковника
 ШКАРБУНА Дмитра Павловича (посмертно) — майора
 ШЛЮХАРЧУКА Володимира Тарасовича — майора
 ШПОТА Сергія Миколайовича — капітана
 ЯКИМЦЯ Василя Олеговича — полковника
 ЯКУШЕВСЬКОГО Олексія Вікторовича — майора
 ЯЦЕНКА Михайла Ігоровича — старшого лейтенанта
</div>

14 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:

 Андреєнко Кирило Леонідович (посмертно) — капітана
 Бабський Сергій Олександрович — лейтенанта
 Білобородько Олександр Вікторович — майора
 Гаврюшин Денис Юрійович (посмертно) — лейтенанта
 Гордієнко Сергій Миколайович (посмертно) — майора
 Градиський Володимир Миколайович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Грюканов Сергій Володимирович — старшого лейтенанта
 Задорожний Сергій Іванович — підполковника
 Заєць Олексій Євгенійович (посмертно) — майора
 Какалюк Олександр Валентинович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Кащенко Дмитро Валерійович — підполковника
 Коза Денис Євгенійович (посмертно) — лейтенанта
 Комарницький Тарас Іванович — підполковника
 Коробенков Олексій Олександрович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Лавошник Юрій Миколайович (посмертно) — капітана
 Лісовський Микола Володимирович (посмертно) — майора
 Мілько Антон Ігорович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Обухівський Олег Васильович (посмертно) — капітана
 Паламар Володимир Миколайович — старшого лейтенанта
 Пічненко Василь Васильович — підполковника
 Ричков Вадим Володимирович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Родич Андрій Ігорович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Руднєв Андрій Володимирович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Савченко Максим Сергійович (посмертно) — капітана
 Сєнчев Сергій Олексійович (посмертно) — підполковника
 Скульський Олександр Олексійович (посмертно) — підполковника
 Танковський Євген Анатолійович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Уткін В'ячеслав Олександрович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Холо Ігор Миколайович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Шевчук Сергій Мирославович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Шпилька Олександр Миколайович — майора
 Шуліков Сергій Вікторович (посмертно) — капітана
 Юрченко Валерій Вікторович (посмертно) — капітана
</div>

27 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України:

 Бабій Олександр Васильович — майора
 Бевз Роман Миколайович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Бірюк Олег Миколайович (посмертно) — підполковника
 Боднар Володимир Володимирович — солдата
 Возний Іван Сергійович — капітана
 Грановський Андрій Олександрович (посмертно) — старшину
 Іваненко Сергій Васильович — підполковника
 Ільченко Сергій Олександрович — майора
 Лазенко Сергій Васильович  (посмертно) — прапорщика
 Мілаш Дмитро Михайлович — старшину
 Мірзоєв Валерій Сатторович — полковника
 Новіков Ілля Олександрович — капітана
 Охріменко Борис Григорович — старшину
 Панюк Сергій Анатолійович — підполковника
 Пастернак Ігор Борисович — сержанта
 Пищенко Ігор Миколайович — полковника
 Родіонов Антон Олександрович (посмертно) — капітана
 Савенко Антон Олександрович — солдата
 Сидоренко Юрій Михайлович — полковника
 Сидорика Олексій Олександрович — старшого лейтенанта
 Угринович Олександр Іванович — сержанта
 Хардіков Чеслав Олексійович — майора
 Чепурний Євгеній Юрійович — капітана
 Шаматалюк Євген Вікторович — старшого лейтенанта
</div>

4 грудня 2014 року за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави:

 Бірюков Юрій Сергійович — радник президента України, волонтер благодійного фонду «Крила Фенікса», м. Київ
 Донік Роман Вікторович — волонтер волонтерської групи Романа Доніка, м. Харків
 Звягін Іван Юрійович — волонтер волонтерської групи «Дія», м. Харків
 Мочанов Олексій Юрійович — волонтер, м. Київ
 Ричкова Тетяна Борисівна — волонтер благодійного фонду «Крила Фенікса», м. Дніпропетровськ
</div>

4 грудня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високий професіоналізм та з нагоди Дня Збройних Сил України:

 Багнюк Ігор Юрійович - старший лейтенант
 Базаренко Іван Сергійович - капітан
 Баранюк Володимир Анатолійович - підполковника
 Береговий Ігор Миколайович - лейтенанта
 Васільєв-Кулік Сергій Вікторович - майора
 Волошин Дмитро Сергійович - старшого лейтенанта
 Волошин Сергій Григорович - майора
 Гарбар Олександр Сергійович - підполковника
 Герасименко Сергій Євгенович - майора
 Головацький Віталій Анатолійович - підполковника медичної служби запасу
 Горпинич Артем Володимирович – старшого лейтенанта
 Гречанов Андрій Анатолійович - майора
 Грилюк Сергій Михайлович - полковника
 Давиденко Євгеній Вікторович - лейтенанта
 Далекий Роман Володимирович – старшого лейтенанта
 Денисов Дмитро Анатолійович - капітан
 Євчун Роман Сергійович - капітан
 Жуков Євгеній Олександрович - капітан
 Завадський Анатолій Вікторович - капітан
 Зенченко Олег Вікторович – полковника
 Зубовський Олег Валерійович - полковника
 Коваль Анатолій Анатолійович - лейтенанта
 Кравчук Володимир Сергійович - майора
 Куликов Олексій Володимирович - полковника
 Лісовий Сергій Сергійович - лейтенанта
 Марченко Дмитро Олександрович - майора
 Медведєв Іван Миколайович - майора
 Мниха Григорій Савович - полковника
 Мороз Олександр Сергійович - капітан
 Оліферук Володимир Миколайович - полковника
 Петрук Сергій Олександрович – полковника медичної служби
 Піскун Віталій Вікторович - капітан
 Прокопенко Владислав Юрійович – старшого лейтенанта
 Прохоренко Ігор Миколайович - полковника
 Розлач Павло Іванович - капітан
 Савенко Юрій Віталійович – молодшого лейтенанта
 Самотуга Віталій Миколайович - підполковника
 Соболев Сергій Олександрович - полковника
 Соловйов Віталій Сергійович - капітан
 Сороковський Сергій Анатолійович - капітан
 Стрихар Сергій Петрович - капітан
 Тимошенко Радіон Іванович – генерал-майор
 Федорян Віталій Георгійович – молодшого лейтенанта
 Чекан Андрій Юрійович - полковника
 Школьний Олександр Ігорович - капітан
 Якубінський Владислав Вікторович - капітан
</div>

= 2015 =(Зелінський Вадим Іванович) - майор II ступеня 

II ступеня

III ступеня

2016 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

2017 
I ступеня

II ступеня

III ступеня
  25 травня 2017 (№ 141/2017) за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високий професіоналізм та з нагоди Дня дня прикордонника України:

 Васільєв Вячеслав Олександрович - підполковник
 2018 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

17 січня 2018 (№ 7/2018):
 Боіштян Дмитро Валерійович — старший лейтенант
 Грекало Василь Васильович — молодший лейтенант

22 січня 2018 (№ 12/2018):
 Сиротенко Сергій Васильович (посмертно) — майор

26 лютого 2018 (№ 42/2018):
 Караконстантин Федір Федорович (посмертно) — лейтенант

 2019 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

 2020 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

 2021 
I ступеня

II ступеня

III ступеня

 2022 

 I ступеня 
25 січня 2022 (№ 25/2022):
 Шпак Володимир Віталійович — старший лейтенант

13 березня 2022 (№ 131/2022):
 Коренюк Роман Михайлович — полковник

14 березня 2022 (№ 134/2022):
 Сікоза Віктор Олександрович — підполковник

19 березня 2022 (№ 149/2022):
 Барановський Сергій Анатолійович — полковник
 Зенченко Олег Вікторович (посмертно) — полковник
 Кравченко Володимир Анатолійович — генерал-лейтенант

22 березня 2022 (№ 157/2022):
 Скатерний Віктор Анатолійович — підполковник

26 березня 2022 (№ 175/2022):
 Бордюг Олександр Васильович — майор

31 березня 2022 (№ 194/2022):
 Качур Роман Володимирович — полковник

 II ступеня 
28 лютого 2022 (№ 79/2022):
 Зугравий Олександр В'ячеславович — підполковник
 Марченко Михайло Олександрович — майор

7 березня 2022 (№ 113/2022):
 Гарнага Богдан Павлович — майор
 Сак Олександр Олександрович — майор
 Силівакін Ростислав Олександрович — капітана

8 березня 2022 (№ 117/2022):

 Баранюк Володимир Анатолійович — полковник
 Бондаренко Олександр Валерійович — підполковник
 Гараз Іван Вікторович — полковник
 Козій Ростислав Володимирович — майор
 Колесніченко Юрій Іванович — полковник
 Соловко Олексій Леонідович — майор
 Федьків Роман Васильович — підполковник
</div>

10 березня 2022 (№ 123/2022]:
 Доманський Олександр Анатолійович — генерал-майор
 Московченко Юрій Дмитрович — полковник
 Продайвода Олександр Юрійович — підполковник

12 березня 2022 (№ 128/2022):
 Жук Сергій Володимирович — підполковник
 Остапенко Олег Володимирович — підполковник

13 березня 2022 (№ 131/2022):
 Кобзовщук Олександр Олександрович — капітан
 Коробка Володимир Вікторович — підполковник
 Наконечний Ігор Валерійович — майор

14 березня 2022 (№ 134/2022):
 Апостол Олег Орестович — підполковник
 Ющенко Дмитро Анатолійович — підполковник

16 березня 2022 (№ 140/2022):
 Даниленко Олексій Юрійович — капітана
 Шагов Сергій Вікторович — старшого лейтенанта

18 березня 2022 (№ 145/2022):
 Качур Роман Володимирович — полковник
 Мазурок Тарас Леонідович — майор
 Сирський Олександр Станіславович — генерал-полковник

19 березня 2022 (№ 149/2022):
 Москальов Едуард Михайлович — генерал-майор

22 березня 2022 (№ 157/2022):
 Васильєв Дмитро Миколайович (посмертно) — підполковник
 Гончарук Олег Миколайович — полковник

24 березня 2022 (№ 160/2022):
 Гурін Сергій Геннадійович — полковник

25 березня 2022 (№ 169/2022):
 Бохонко Віталій Володимирович — майор
 Вуколов Олексій Валентинович — полковник
 Мордвінов Сергій Леонідович — підполковник
 Пархоменко Анатолій Анатолійович — полковник
 Юла Юрій Андрійович — полковник

26 березня 2022 (№ 175/2022):

 Авдєєнко Богдан Сергійович — підполковник
 Андрєєв Дмитро Олександрович — підполковник
 Верхогляд Андрій Леонідович — капітана
 Гюрджієв Олександр Русланович — майор
 Делятицький Дмитро Євгенович — бригадний генерал
 Пахомов Віталій Володимирович — полковник
</div>

26 березня 2022 (№ 178/2022):
 ДУДЧЕНКА Романа Володимировича — полковник
 Мусієнко Сергій Миколайович — полковник
 Путілін Олександр Анатолійович — майор

28 березня 2022 (№ 180/2022):
 Секрет Ярослав Володимирович — старший лейтенант

28 березня 2022 (№ 183/2022):
 Кравець Олексій Павлович — підполковник
 Онушко Сергій Олексійович — підполковник

28 березня 2022 (№ 184/2022):
 Микула Ігор Юрійович — майор

29 березня 2022 (№ 187/2022):
 КУДРЮ Миколу Сергійовича — підполковник
 Ніженський Юрій Вікторович (посмертно) — підполковник

30 березня 2022 (№ 190/2022):
 Бондаренко Сергій Миколайович (посмертно) — капітана
 Горбань Владислав В'ячеславович (посмертно) — капітана
 Зебницький Костянтин Миколайович (посмертно) — майор
 Кітугін Максим Олегович — підполковник
 Чуйко Олександр Олександрович (посмертно) — капітана

2 квітня 2022 (№ 204/2022):
 ГУСАКА Юрія Миколайовича — полковник

2 квітня 2022 (№ 205/2022):
 Заіченко Костянтин Вікторович — полковник
 Ільчишин Леонід Володимирович — підполковник

4 квітня 2022 (№ 212/2022):
 Біляєв Сергій Євгенович — старший лейтенант
 Валіхов Олександр Володимирович — підполковник
 Галюк Олександр Валентинович — старший лейтенант
 Любавін Володимир Вікторович — підполковник
 Оринчин Андрій Романович — полковника
 Розлач Павло Іванович — підполковник
 Шашко Дмитро Олександрович — підполковник

 III ступеня 
28 лютого 2022 (№ 79/2022):

 Алмазов Андрій Вадимович — лейтенанта
 Ахмедов Владислав Раджабович — капітана
 Бешені Євген Сергійович — лейтенанта
 Бєлий Кирило Вадимович — старшого лейтенант
 Бирченко Денис Євгенійович — лейтенанта
 Бойко Сергій Володимирович — старшого лейтенанта
 Буряк Олексій Костянтинович — старшого лейтенанта
 Власюк Олександр Віталійович — старшого лейтенанта
 Гавщук Валерій Володимирович — капітана
 Герега Роман Дмитрович — старшого лейтенанта
 Гладишев Володимир Миколайович — капітана
 Грисюк Олександр Анатолійович — майор
 Данилюк В'ячеслав Сергійович — старшого лейтенанта
 Єрко В'ячеслав Володимирович — підполковник
 Ішутінов Віктор Вікторович — старшого лейтенанта
 Коваль Роман Сергійович — майор
 Кондратенко Сергій Віталійович — капітана
 Кравченко Євгеній Михайлович — підполковник
 Кравчук Юрій Васильович — старшого лейтенанта
 Кузів Роман Михайлович — капітана медичної служби
 Лопань Юрій Михайлович — капітана
 Марченко Олександр Вікторович — підполковник
 Михальчук Ігор Васильович — майор
 Мінулін В'ячеслав Андрійович — майор
 Нєстєров Дмитро Сергійович — старшого лейтенанта
 Поліщук Роман Ярославович — капітана
 Попов Сергій Валерійович — старшого лейтенанта
 Радчук Юрій Леонідович — штаб-сержанта
 Самарін Євген Олександрович — майор
 Свида Станіслав Сергійович — старшого лейтенанта
 Сизий Дмитро Віталійович — старшого лейтенанта
 Скляр Станіслав Володимирович — старшого лейтенанта
 Скрипка Юрій Русланович — лейтенанта
 Слобода Михайло Ігорович — старшого лейтенанта
 Слюсарь Денис Олегович — лейтенанта
 Тіщенко Ігор Романович — старшого лейтенанта
 Тюх Руслан Петрович — полковник
 Устименко Максим Юрійович — майор
 Фастовець Віталій Олександрович — майор
 Хвалько Сергій Степанович — підполковник
 Царенко Андрій Юрійович — майор
 Чабанов Дмитро Миколайович — старшого лейтенанта
 Шавкун Володимир Петрович — майор
</div>

4 березня 2022 (№ 105/2022):

 Бачков Віталій Валентинович (посмертно) — полковник
 Гордієнко Юлія Андріївна (посмертно) — майор медичної служби
 Жовтяк Дмитро Васильович — лейтенанта
 Індиченко Ігор Андрійович — лейтенанта
 Ковбасюк Олесь Петрович — старшого лейтенанта
 Кучерук Віталій Васильович (посмертно) — лейтенанта
 Усик Ігор Олегович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Усов Станіслав Русланович (посмертно) — лейтенанта
 Шишевський Олександр Віталійович (посмертно) — капітана
 Шімон Михайло Михайлович (посмертно) — старшого лейтенанта
</div>

6 березня 2022 (№ 112/2022):

 Гайдай Сергій Володимирович — голову Луганської обласної державної адміністрації
 Живицький Дмитро Олексійович — голову Сумської обласної державної адміністрації
 Кириленко Павло Олександрович — голову Донецької обласної державної адміністрації
 Кім Віталій Олександрович — голову Миколаївської обласної державної адміністрації
 Синєгубов Олег Васильович — голову Харківської обласної державної адміністрації
 Чаус В'ячеслав Анатолійович — голову Чернігівської обласної державної адміністрації
</div>

7 березня 2022 (№ 113/2022):

 Андросов Олексій Іванович — полковник
 Бова Богдан Станіславович — старшого лейтенанта
 Врубель Віталій Йосипович — капітана
 Крокосенко Олександр Анатолійович — підполковник
 Лозовий Ігор Сергійович — лейтенанта
 Мусієнко Сергій Миколайович — полковник
 Подобний Владислав Володимирович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Потуремець Віталій Вікторович — лейтенанта
 Сліпко Олександр Сергійович — майор
 Страшний Андрій Сергійович — лейтенанта
 Телушков Сергій Валерійович (посмертно) — старшого лейтенанта
 Тищенко Юрій Вікторович — підполковник
</div>8 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:

 БЕРСАНА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
 БРИНЖАЛУ Олександра Петровича (посмертно) — майор
 ВАСЕЧКА Артема Вадимовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ВИСОЦЬКОГО Олексія Олексійовича — підполковник
 ВОЙТОВИЧА Віталія Романовича — майор
 ЄФИМЕНКА Євгена Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ЗАДОРОЖНОГО Євгена Ігоровича — підполковник
 ЗАДОРОЖНЬОГО Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
 ІЩЕНКА Дмитра Миколайовича — підполковник
 КІМА Максима Петровича — підполковник
 КІРСАНОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 КОЖУХОВА Бориса Євгеновича — капітана
 КОСТЮКА Миколу Сергійовича — майор
 КРАВЧЕНКА Антона Миколайовича — капітана
 КРАВЧЕНКА Володимира Васильовича — полковник
 КРАВЧЕНКА Ігоря Олексійовича — старшого лейтенанта
 КУЗЬМЕНКА Дмитра Вікторовича — майор
 КУКСЕНКА Сергія Валентиновича — майор
 ЛІВЕНКА Андрія Петровича — підполковник
 ЛІТВІНОВА Василя Олександровича — капітана
 МАКАГОНА Анатолія Анатолійовича — майор
 МАКСИМЕНКА Артема Олександровича — старшого лейтенанта
 МАЛЕНКА Олександра Вадимовича — майор
 ПАРХОМЕНКА Андрія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ПАСКАЛЕНКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
 ПОЛЬОВОГО Віктора Костянтиновича — майор
 РОЩИНА Сергія Віталійовича — капітана
 САВИЦЬКОГО Вячеслава Вікторовича (посмертно) — майор
 СКИБЮКА Ігоря Анатолійовича — полковник
 СТЕПАНОВА Вячеслава Юрійовича — майор
 ТВЕРДОГО Миколу Володимировича — штаб-сержанта
 УРСАТІЯ Івана Олеговича — капітана
 ЧОРНОГО Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
 ШВЕДА Вадима Вадимовича — старшого лейтенанта
 ШЕЛЕСТА Олексія Олексійовича — майор
 ШМІТЬКА Володимира Андрійовича — підполковник
 ЯКОВЕНКА Олександра Олексійовича — підполковник
 ЯРМОЛУ Станіслава Олександровича — полковник
 ЯРОШЕНКА Дмитра Олександровича — майор
</div>10 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:

 ГАЛІМСЬКОГО Петра Петровича — підполковник
 ГУСАРА Володимира Михайловича — полковник
 КЛИМЕНКА Сергія Володимировича — полковник
 ПАВЛОВСЬКОГО Станіслава Івановича — капітана 3 рангу
 РОМИГАЙЛА Петра Дмитровича — генерал-майор
 ЧЕРЕДЄЄВА Максима Володимировича — підполковник
</div>10 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:
 Оринко Ігор Сергійович — підполковник12 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:

 БОНДАРЕНКА Сергія Миколайовича — капітана
 БОРОВКОВА Тараса Ігоровича — лейтенанта
 БУЛАТА Ярослава Олександровича — старшого лейтенанта
 ГОРБАНЯ Владислава Вячеславовича — капітана
 ГРЕКА Андрія Анатолійовича — майор
 ГРЕЧИШНИКОВА Станіслава Сергійовича — лейтенанта
 ГУКА Вадима Вячеславовича — старшого лейтенанта
 ДЕМЕНКА Владислава Віталійовича — головного сержанта
 ЗАРЕЦЬКОГО Дмитра Євгенійовича — майор
 ЗЕБНИЦЬКОГО Костянтина Миколайовича — майор
 КОТЕНКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
 КОЧЕРЖЕНКА Максима Олексійовича — капітана
 ЛИМАНЦЯ Павла Валентиновича — старшого лейтенанта
 ЛОБАНОВА Єгора Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ЛУЦИКА Павла Олександровича — старшого лейтенанта
 МЕЖЕННОГО Станіслава Євгеновича — підполковник
 МОРОЗА Валерія Миколайовича — капітана
 НІКОЛЕНКА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
 ОСТАПЕНКА Володимира Сергійовича — капітана
 ПАЗИЧА Ігоря Івановича — капітана
 ПЕТРУСЕНКА Владислава Вікторовича — полковник
 ПІДДУБНЯКА Олександра Андрійовича — майор
 ПОРОСКУНА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
 ПРАЧКОВСЬКОГО Богдана Руслановича — капітана
 ПРОДАНА Віктора Євгенійовича — головного сержанта
 ПРОШАКА Андрія Васильовича — старшого сержанта
 РИЖУКА Сергія Георгійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ТАРАНА Артема Юрійовича — лейтенанта
 ТАРАСЕНКА Олександра Олеговича — старшого лейтенанта
 ТКАЧУКА Владислава Валентиновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби
 ТУРЕВИЧА Ігоря Ігоровича — капітана
 ЧАЙКУ Максима Ігоровича — майор
 ЧОРНОГО Миколу Вікторовича — капітана
 ЧУЙКА Олександра Олександровича — капітана
 ЮЩЕНКА Олексія Анатолійовича — сержанта
</div>13 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі'':

 АЖИПУ Івана Петровича — майор
 АНТОНЮКА Антона Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
 БАРДАКОВА Максима Володимировича — капітана
 БЕРЕЖАНСЬКОГО Ігоря Володимировича — підполковник
 БІЛОУСА Руслана Олександровича (посмертно) — майор
 БОРЖОВСЬКОГО Вадима Олександровича — старшого лейтенанта
 БОРЩА Олександра Миколайовича — підполковник
 ВЕСНІНА Володимира Андрійовича — майор
 ВЛАСЕНКА Володимира Володимировича — підполковник
 ГЕРМАНА Михайла Васильовича — лейтенанта
 ГОРІШНЬОГО Олександра Петровича — підполковник
 ГЮРДЖІЄВА Олександра Руслановича — майор
 ДОВГАЛЮКА Романа Олександровича (посмертно) — капітана
 ДУМЧИКОВА Євгенія Сергійовича — капітана
 ЗАЩИТНІКОВА Сергія Олександровича — капітана
 ЗУЯ Романа Івановича — капітана
 КАБАНЕНКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта
 КЛІМІНА Володимира Олеговича — капітана
 КОЛЯДУ Павла Петровича — майор
 КОРІННОГО Вадима Васильовича — лейтенанта
 КУЗЬМЕНКА Сергія Леонідовича — майор
 КУЗЬМІНА Віктора В'ячеславовича (посмертно) — підполковник
 КУЛИКІВСЬКОГО Анатолія Сергійовича — старшого лейтенанта
 ЛІНКЕВІЧА Олександра Володимировича — старшого солдата
 МАЗУРЕНКА Володимира Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 МОРДАЧА Олега Даниловича — майор
 НАЩУБСЬКОГО Віталія Івановича — майор
 ОСОБЛИВЦЯ Сергія Анатолійовича — підполковник
 ОТРОХА Олександра Анатолійовича — підполковник
 ПАНТУСА Петра Володимировича — підполковник
 ПОЛОНСЬКОГО Андрія Володимировича — майор
 ПУХАЛЬСЬКОГО Дмитра Ігоровича — майор
 ПУШИЧ Валентину Михайлівну (посмертно) — старшого лейтенанта
 РИЧКАЛЯ Владислава Руслановича — старшого лейтенанта
 САФОНОВА Сергія Олександровича — майор
 СИДОРОВА Романа Петровича — майор
 СТАДНІКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
 УДОВІЧЕНКА Олександра Анатолійовича — лейтенанта
 ХОДАКІВСЬКОГО В'ячеслава Анатолійовича — майор
 ЧЕРНЯВСЬКОГО Павла Олеговича — капітана
 ЧИЖИКОВА Сергія Григоровича — капітана
 ЯКИМЕНКА Віталія Валерійовича — майор
</div>

14 березня 2022 (№ 134/2022):

 АГАСИЄВА Кирила Яшар огли — старшого лейтенанта
 АДАМОВСЬКОГО Олега Олеговича — майор
 БАБЧУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — полковник
 БОЙКА Олега Олексійовича — підполковник
 БОРОВИКА Олександра Миколайовича — капітана
 БРАГІНА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
 ВЕСЕЛОВА Сергія Володимировича — капітана
 ВОЗНЮКА Сергія Леонідовича — капітана
 ГЕРУСА Вадима Ігоровича — капітана
 ГУЗЧЕНКА Сергія Вікторовича — полковник
 ДЕНИСЕНКА Максима Івановича — лейтенанта
 ДУБІНЕНКА Олега Ігоровича — підполковник
 Д'ЯЧИШИНА Ігоря Степановича — підполковник
 КАЛЮЖНОГО Анатолія Анатолійовича — старшого лейтенанта
 КАРПУШУ Ростислава Валерійовича — підполковник
 КІДІКА Юрія Геннадійовича — капітана
 КОМІСАРУКА Романа Романовича — лейтенанта
 ЛАБЕНКА Олександра Івановича — полковник
 ЛУК'ЯНОВА Павла Юрійовича — підполковник
 МОРОЗОВА Володимира Володимировича — підполковник
 НЕВОЙСУ Артема Валентиновича — старшого лейтенанта
 ОНАЦЬКОГО Віталія Івановича — полковник
 ПАЛАМАРЧУКА Ярослава Анатолійовича — майор
 ПОКАТАЄВА Вадима Юрійовича — капітана
 ПОПРУЖНОГО Руслана Олександровича — капітана
 ПУКІЯ Василя Васильовича — лейтенанта
 РЄЗНІЧЕНКА Олексія Олександровича — майор
 СИДОРЕНКА Владислава Олексійовича — майор
 СОРОКУ Юрія Михайловича — полковник
 СТЕФАНІШИНА Романа Олександровича — капітана
 СТЕЦЕНКА Антона Віталійовича — лейтенанта
 СУШКА Олександра Володимировича — підполковник
 ХРАПТОВИЧА Станіслава Сергійовича — підполковник
 ЧІХЕЛІДЗЕ Зураба — майор
 ШВАЧИЧА Василя Олександровича — капітана 2 рангу
 ШЕВЧЕНКА Олександра Володимировича — полковник
 ШКУЛЯ Олега Степановича — підполковник
 ЮНАКА Олександра Миколайовича — капітана
</div>

16 березня 2022 (№ 140/2022):

 БАРТОША Віталія Валерійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ГЛИНЕНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ДАШКОВСЬКОГО Володимира Сергійовича — лейтенанта
 КОСЕНКА Романа Миколайовича — лейтенанта
 ЛАВРИНЦЯ Андрія Миколайовича — підполковник
 ЛАПЧИНСЬКОГО Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
 МАКСЮТУ Євгена Павловича — старшого лейтенанта
 НІКОЛАЄВА Микиту Олександровича — старшого лейтенанта
 ПАСЬКА Романа Михайловича — майор
 ПЕНТЕЛУ Юрія Дмитровича (посмертно) — капітана
 ПІХОЦЬКОГО Андрія Степановича — старшого лейтенанта
 РЕГОТЮКА Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта
 РОГАЧЕЯ Дмитра Дмитровича — старшого лейтенанта
 СЕМЕНЧЕНКА Олега Юрійовича — старшого лейтенанта
 СТЕЦЮКА Миколу Вікторовича — лейтенанта
 СТРУТИНСЬКОГО Тараса Йосиповича — старшого лейтенанта
 ЧАГАРИНСЬКОГО Владислава Юрійовича — лейтенанта
 ЯРОВОГО Руслана Геннадійовича — лейтенанта
</div>

16 березня 2022 (№ 141/2022):
 ІЛЮХІНА Артема Ігоровича — полковник
 МИРОПОЛЬСЬКОГО Івана Леонідовича — полковник
 ПЛІХУНА Микиту Олеговича — капітана
 ПАДИТЕЛЯ Валерія Борисовича — полковник
 ПЕТРІВА Юрія Петровича — полковник
 РОМАНЧУКА Миколу Степановича — полковник
 ТРЕТЯКА Дмитра Анатолійовича — підполковник

17 березня 2022 (№ 144/2022):
 КАРАСЯ Євгена Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта
 САВЧУКА Михайла Михайловича (посмертно) — майор
 ГАХА Романа Васильовича (посмертно) — полковник

18 березня 2022 (№ 145/2022):
 ЛАБУЗОВА Володимира Володимировича — майор медичної служби

19 березня 2022 (№ 149/2022):

 БАСИЧА Івана Васильовича — капітана
 БІЛОБРОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
 ГЕРИЧА Василя Івановича — старшого лейтенанта
 ДАВИДЕНКА Юрія Петровича — полковник
 ДОЛГОДУША Артура Олександровича — полковник
 ІВАНОВА Артема Леонідовича — майор
 КАВАЦЮКА Михайла Івановича — старшого лейтенанта
 КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковник
 КРАВЦОВА Олександра Юрійовича — лейтенанта
 ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича (посмертно) — майор
 ЛІТВІНОВА Сергія Петровича — генерал-майор
 НАУМЕНКА Івана Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
 ОДУДА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта
 ПАПКУ Федора Васильовича — підполковник
 ПІЧУРУ Олега Євгеновича — майор
 ПУЗЬО Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта
 СЕРБІНЕНКА Максима Ігоровича — підполковник
 СЄРАПІОНОВА Ігоря Валерійовича — лейтенанта
 СОЛОМАХУ Владислава Віталійовича — капітана
 ХРЕБТОВА Максима Валерійовича — підполковник
 ЧЕПІНОГУ Едуарда В'ячеславовича — старшого лейтенанта
 ШКОДУ Віталія Юрійовича — капітана
</div>

22 березня 2022 (№ 157/2022):

 БЛАГОВІСНОГО Вадима Андрійовича — капітана
 ВАСИЛЮКА Олександра Вікторовича — майор
 ВОВКА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
 ГОРКУНЕНКА Дмитра Олександровича — майор
 ДЕРКАЧА Владислава Олексійовича — старшого лейтенанта
 ЖИВЕТА Олексія Миколайовича — майор
 ЖУЙКА Владислава Володимировича — капітана
 КОРМАШОВА Олександра Володимировича — полковник
 КУКУРБУ Олександра Васильовича — капітана
 ЛАВРИНЮКА Антона Анатолійовича — підполковник
 ЛАЗАРЕНКА Ростислава Павловича — майор
 ЛЕЩИНСЬКОГО Вадима Анатолійовича — капітана
 МОГИЛЬНОГО Володимира Миколайовича — полковник
 МОРОЗА Вадима Сергійовича (посмертно) — капітана
 НАГАЯ Богдана Богдановича — старшого лейтенанта
 ОВСІЄНКА Євгенія Руслановича — старшого лейтенанта
 ОТРОЩЕНКА Андрія Володимировича — майор
 ПАРХОМЕНКА Єгора Андрійовича — капітана
 ПОНЯТОВА Олександра Миколайовича — полковник
 СЕРЕДЮКА Єгора Васильовича — капітана
 СОЛОДУХІНА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта
 СТЕПАНОВА Євгенія Володимировича — молодшого лейтенанта
 ТКАЧЕНКА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
 ШИРОКИХ Олександра Юрійовича — підполковник
</div>

23 березня 2022 (№ 158/2022):
 БЕЗЗУБА Івана Романовича (посмертно) — капітана
 БОБКА Валерія Володимировича — підполковник
 МІДЯКОВА Андрія Віталійовича — полковник
 САЯ Романа Андрійовича — майор

24 березня 2022 (№ 160/2022):

 БОСАКЕВИЧА Андрія Володимировича — капітана
 БРИГІНЦЯ Віктора Михайловича — полковник
 ВАСИЛИНЮКА Павла Андрійовича — лейтенанта
 ВОДОЛАЗСЬКОГО Валерія Леонідовича — полковник
 ВОЙТОВИЧА Сергія Сергійовича — капітана
 ВОЛОЩУКА Вадима Івановича — полковник
 ГАРКАВОГО Юрія Васильовича — капітана
 ГОРБА Дмитра Васильовича — підполковник
 КОВЕРЗНЕВА Івана Юрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
 МАЦАНА Андрія Остаповича — молодшого лейтенанта
 МУРЗАКА Костянтина Олександровича — капітана
 ОЛІЙНИКА Віталія Олександровича — підполковник
 ПАНЧЕНКА Сергія Івановича — полковник
 ПЕТРИКА Павла Віталійовича — лейтенанта
 ПОПАДЮКА Олександра Андрійовича — майор
 РАДЬКА Андрія Олександровича (посмертно) — лейтенанта
 СИДОРЕНКА Івана Івановича — майор
 ТАРАСЕНКА Івана Олександровича — лейтенанта
 ХОЛЯВКА Кирила Станіславовича — підполковник
 ЯВТУШЕНКА Віталія Сергійовича — майор
</div>

24 березня 2022 (№ 165/2022):
 БУНЕЧКА Віталія Івановича — голову Житомирської обласної державної адміністрації
 КУЛЕБУ Олексія Володимировича — керівника групи радників поза штатом начальника Київської обласної військової адміністрації
 СТАРУХА Олександра Васильовича — голову Запорізької обласної державної адміністрації

25 березня 2022 (№ 168/2022):

 БУРАВКОВА Олександра Анатолійовича — полковник
 КРОТЕВИЧА Богдана Олександровича — капітана
 МУДРАКА Олега Васильовича — капітана
 НАДТОЧОГО Микиту Дмитровича — майор
 ПАВЛОВСЬКОГО Руслана Івановича — капітана
 ПАШКА Льва Валерійовича — молодшого лейтенанта
 ПОТІШКА Романа Михайловича — старшого лейтенанта
 ШЛЕГУ Дениса Олексійовича — полковник
</div>

25 березня 2022 (№ 169/2022):

 БОЙКА Дмитра Романовича — старшого лейтенанта
 БОНДАРЧУКА Дмитра Леонідовича — полковник
 БУЛАХА Олександра Вікторовича — підполковник
 ВІВДИЧА Сергія Олександровича (посмертно) — майор
 ВЛАСЕНКА В'ячеслава Ігоровича — майор
 ГЕРУСА Костянтина Павловича — підполковник
 ГІЗІМЧУКА Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ГРАБЧАКА Олега Олександровича — підполковник
 КИРИЧЕНКА Володимира Миколайовича — полковник
 КОНОПЛИЧА Максима Володимировича — підполковник
 КУЗЬМІНА Максима Сергійовича — капітана
 ЛИСЕНКА Євгена Вадимовича (посмертно) — майор
 ЛИХІНА Дмитра Анатолійовича — полковник
 МАМАВКА Романа Михайловича — полковник
 МАРТИЩЕНКА Сергія Миколайовича — полковник
 НАПХАНЕНКА Віталія Валерійовича — полковник
 НІКОЛЮКА Валерія Анатолійовича — полковник
 ОВЧІННІКОВА Станіслава Вікторовича — полковник
 ПАЗЮКА Сергія Васильовича — полковник
 ПАСЕКУ Віталія Євгенійовича (посмертно) — підполковник
 РОДІОНОВА Сергія Анатолійовича — полковник
 САРДАКА Віталія Віталійовича — полковник
 СЕНЬКЕВИЧА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
 ХОДАКА Костянтина Сергійовича — капітана
 ХРАМОВА Володимира Петровича — капітана
</div>

26 березня 2022 (№ 175/2022):

 АНДРУШКА Юрія Володимировича — майор
 АНІСІМОВА Юрія Михайловича — старшого лейтенанта
 БУКАЄВА В'ячеслава Володимировича — підполковник
 БУНЬКУ Назара Михайловича — старшого лейтенанта
 БУРБИГУ Сергія Андрійовича — капітана
 ВОРОБЙОВА Андрія Олеговича — підполковник
 ГАЯ Мирослава Олександровича — старшого лейтенанта
 ГОЛИКА Андрія Павловича — старшого лейтенанта
 ДАНИША Миколу Руслановича — старшого лейтенанта
 ЖЕРУНА Костянтина Олеговича — капітана
 ЖИБРОВА Олександра Олександровича (посмертно) — підполковник
 ІВАНОВА Данила Андрійовича — старшого лейтенанта
 КУЗНЄЦОВА Андрія Сергійовича — капітана
 КУШНІРА Миколу Івановича — полковник
 ЛИТВИНЮКА Богдана Васильовича — полковник
 ЛЬОВУ Володимира Васильовича — полковник
 МАЛОГО Миколу Анатолійовича — старшого лейтенанта
 МАРЧЕНКА Олега Віталійовича — старшого лейтенанта
 МЕХЕДУ Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
 НАДЕЛЬНЮКА Івана Сергійовича — лейтенанта
 ПЛОТНИКОВА Олександра Юрійовича — підполковник
 ПРЖЕГАЛІНСЬКОГО Богдана Геннадійовича — капітана
 РОСЯ Олександра Анатолійовича — лейтенанта
 СЕРЖАНА Дмитра Івановича — капітана
 СИНГАЇВСЬКОГО Андрія Валерійовича — майор
 СМІРНОВА Олександра Олександровича — підполковник
 СТРЕМОУХОВА Володимира Олеговича — лейтенанта
 ТІЩЕНКА Олександра Володимировича — полковник
 ТРИГУБА Костянтина Леонідовича — майор
 ХАРЧЕНКА Ігоря Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ХИЖНЯКА Дениса Миколайовича — старшого лейтенанта
 ЩЕРБАКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана
</div>

26 березня 2022 (№ 178/2022):

 БАБІЧА Олександра Дмитровича — лейтенанта
 БІРЮКОВА Миколу Валерійовича — підполковник
 БОРИСЕНКА Антона Володимировича — капітана
 ГАЙЧЕНЮ Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта
 ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана
 ДАЦКІВА Артура Ігоровича — старшого лейтенанта
 ЖУЧКА Романа Миколайовича — лейтенант
 ЛИСЕНКА Володимира Івановича (посмертно) — капітана
 ЛІПСЬКОГО Сергія Олексійовича — підполковник
 ЛОКОТОШУ Михайла Федоровича — старшого лейтенанта
 ЛУЦКІВА Романа Романовича — старшого лейтенанта
 ПАВЛІЧЕНКА Олександра Петровича — лейтенанта
 СВЯТОЗІЛЬСЬКОГО Володимира Ігоровича — капітана
 СТУДЕНКОВА Олександра Івановича — підполковник
 ХОМЕНКА Олексія Віталійовича — полковник
 ШЕВЧЕНКА Дмитра Валентиновича — старшого лейтенанта
</div>

28 березня 2022 (№ 180/2022):

 БАРАНОВА Віктора Германовича — старшого лейтенанта
 ГЕРАСИМЕНКА Олексія Васильовича — капітана
 ГІРКУ Михайла Едуардовича — старшого лейтенанта
 ГОЛОВІНА Геннадія Євгеновича — майор
 ГОРОДИНСЬКОГО Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта
 ДАВИДЮКА Івана Володимировича — лейтенанта
 ДЗЕРИНА Михайла Федоровича — майор
 ЄСІНА Віктора Михайловича — старшого лейтенанта
 ЗАЇКУ Володимира Івановича — підполковник
 КОВАЛЕНКА Романа Петровича — капітана
 ЛАУТУ Дмитра Олеговича — підполковник
 ЛЕОНЧЕНКА Олександра Володимировича — полковник
 МАРТИНЕНКА Володимира Ігоровича — лейтенанта
 НЕБЖИЦЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта
 НОСАЧА Миколу Леонідовича — старшого лейтенанта
 ОГУРЦОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
 ПОБІГУЦЮ Дмитра Вікторовича — капітана
 ПУНЬКА Юрія Віталійовича (посмертно) — майор
 РОЩЕПІЯ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
 СТОЛЯРЧУКА Богдана Валентиновича — полковник
 ШВЕЦЯ Максима Віталійовича — лейтенанта
 ЯКИМЕНКА Сергія Анатолійовича — капітана
</div>

28 березня 2022 (№ 182/2022):
 ТИМОШКА Володимира Володимировича — полковник поліції
 ЧОРНОГО Олександра Володимировича — полковник

28 березня 2022 (№ 183/2022):

 АНТОНЮКА Івана Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
 БАРИШЕВА Євгена Олександровича — лейтенанта
 БЕРЕЗЕНСЬКОГО Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта
 ГОЛОВІНА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта
 ГРАБОВСЬКОГО Василя Володимировича — лейтенанта
 ДАНИЛЬЧУКА Максима Олександровича — лейтенанта
 ЗАХАРЧЕНКА Сергія Олександровича — капітана
 ЙОСИПЧУКА Тараса Юрійовича — старшого лейтенанта
 КЛЮЧНИКА Сергія Валентиновича — капітана
 КОЗЛОВЦЯ Едуарда Валерійовича — старшого лейтенанта
 КОНДОРА Олега Романовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 КУРОВСЬКОГО Юрія Геннадійовича — лейтенанта
 МАКСИМІВА Юрія Степановича — полковник
 МАЛІКА Миколу Миколайовича — підполковник
 МЕДВЕДСЬКОГО Ярослава Геннадійовича — старшого лейтенанта
 НОВАКА Артема Володимировича — старшого лейтенанта
 ОМЕЛЯНЧУКА Арсена Вячеславовича — лейтенанта
 ОНІЩУКА Юрія Васильовича — полковник
 ПЕТРИШИНА Василя Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ПЕТРУКА Сергія Святославовича — капітана
 ПИЖА Юрія Володимировича — майор
 ПЛАТОНОВА Богдана Миколайовича — старшого лейтенанта
 ПОГРІБНОГО Олега Павловича — лейтенанта
 СИДОРЧУКА Олександра Володимировича — лейтенанта
 СКАЛОВА Костянтина Анатолійовича — старшого лейтенанта
 СУХЕНЮКА Тараса Васильовича — лейтенанта
 УТІКАЛКА Костянтина Володимировича — полковник
 ЧЕРНАЧУКА Андрія Олександровича — капітана
 ЧИЖА Максима Васильовича — капітана
 ШНИПЕНКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта
</div>

28 березня 2022 (№ 184/2022):

 АНАНЬКА Сергія Валерійовича — підполковник
 АНІЩЕНКА Артема Юрійовича — старшого лейтенанта
 БАБЕНКА Артема Миколайовича — лейтенанта
 БАЛКА Івана Володимировича — старшого лейтенанта
 БОРОДЕНЧИКА Віталія Юрійовича — лейтенанта
 БОХНАКА Антона Івановича — лейтенанта
 ВОЛОДАРЧУКА Олександра Івановича — майор
 ГЕЙКА Володимира Миколайовича — лейтенанта
 ГЕРАСИМЧУКА Ігоря Васильовича — підполковник
 ГОРКУНЕНКА Дмитра Олександровича — майор
 ДАЦЕНКА Сергія Володимировича — молодшого лейтенанта
 ДУБА Івана Івановича — майор
 ЄСИПЕНКА Дениса Вікторовича — старшого лейтенанта
 ЗАВЄДЄЄВА Єгора Максимовича — майор
 КЛИМЕНКА Юрія Володимировича — лейтенанта
 КОЗІНА Василя Вікторовича — полковник
 КОРОБКУ Андрія Григоровича — лейтенанта
 КОРЧАКА Олега Анатолійовича — капітана
 КУДРЕВАТИХ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
 КУТНІЯ Олександра Вікторовича — капітана
 КУЩИКА Артема Васильовича — лейтенанта
 ЛЕВЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
 ЛІСОВОГО Олександра Григоровича — майор
 МАСЛЕНКА Володимира Михайловича — старшого сержанта
 НАБОКУ Сергія Миколайовича — майор
 НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Івана Олексійовича — старшого лейтенанта
 ПАВЛІК Тетяну Миколаївну — капітана
 ПЕРЦЯ Сергія Степановича — бригадного генерала
 ПОНОМАРЕНКА Ярослава Станіславовича — капітана
 РОЄНКА Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта
 СЕРЕБРЯНСЬКОГО Андрія Івановича — майор
 СІКАЛОВА Андрія Анатолійовича — майор
 СЛІЗЧЕНКА Олександра Миколайовича — полковник
 СЛОБОДЯНЮКА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
 СМОЛЯНЦЯ Сергія Анатолійовича — підполковник
 ТАРАСЕНКО Олену Олексіївну — молодшого лейтенанта
 ТОПТУНА Дмитра Вадимовича — старшого лейтенанта
 ХОМІНІЧА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта
 ЧАЙКУ Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
 ШВЕЦЯ Андрія Сергійовича — капітана
 ШПАКА Романа Івановича — капітана
</div>

29 березня 2022 (№ 187/2022):

 АЛЬОШИНА Вадима Вікторовича — майор
 АРАЦКОВА Миколу Вячеславовича — майор
 БАРНАСА Ігоря Павловича — майор
 БЕЗЗУБЕНКА Руслана Петровича — підполковник
 БІНДАСА Сергія Григорійовича — капітана
 БОЖКА Олександра Миколайовича — лейтенанта
 БРИТКОВСЬКОГО Михайла Ігоровича — майор
 ВАХОВСЬКОГО Миколу Володимировича — капітана
 ВИШИВАНОГО Василя Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ГОРОШКА Бориса Борисовича — майор
 ДВОРСЬКОГО Юрія Анатолійовича — підполковник
 ДЕГТЯРЬОВА Руслана Олександровича — капітана
 ДІДУХА Тараса Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
 ЄЛІЗАРОВА Костянтина Борисовича (посмертно) — полковник
 КОВАЛЮКА Андрія Леонідовича — підполковник
 КОВАЛЯ Володимира Володимировича — капітана
 КОЗАЧИНСЬКОГО Ярослава Івановича — лейтенанта
 КОНШИНА Дмитра Геннадійовича — майор
 КУЖОЛЬНОГО Романа Юрійовича — підполковник
 ЛЕСИКА Івана Ігоровича — майор
 ЛЕХА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
 ЛИТВИНЕНКА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
 ЛЮБЧИКА Андрія Леонідовича — підполковник
 ЛЯШЕНКА Богдана Романовича — капітана
 МУЛЯРЧУКА Миколу Олександровича — майор
 НОРИНЧАКА Івана Івановича — підполковник
 ПАХОМОВА Івана Івановича — старшого лейтенанта
 ПУГАЧА Євгена Вячеславовича — капітана
 СТЕЛЬМАХА Ігоря Петровича — капітана
 ТАРНАВСЬКОГО Олександра Георгійовича — бригадного генерала
 ЧЕРВЕНКА Дмитра Миколайовича — майор
 Чотій Андрій Леонідович — підполковник
 Шемет Олександр Леонідович — підполковник
</div>

30 березня 2022 (№ 190/2022):
 Веретейченко Іван Леонідович — полковник
 Кузьмич Олександр Миколайович — підполковник
 Левчук Остап Михайлович (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби
 Малинко Ігор Олександрович — підполковник
 Марченко Денис Юрійович — підполковник
 Марченко Олексій Станіславович — генерал-майор
 Сергеєв Олександр Анатолійович (посмертно) — підполковник

31 березня 2022 (№ 194/2022):
 Андрей Андрій Миколайович — полковник
 Булах Наталія Юріївна — капітана медичної служби
 Зеленський Сергій Миколайович — полковник
 Іващенко Олег Іванович — генерал-лейтенанта
 Лісаконов Віктор Валерійович — полковник
 Толстов Сергій Вадимович — підполковник
 Чумак Олександр Володимирович (посмертно) — старшого лейтенанта

2 квітня 2022 (№ 202/2022):
 Харьков Андрій Олександрович (посмертно) — старшого лейтенанта

2 квітня 2022 (№ 203/2022):
 Борисов Євген Михайлович — полковник
 Єсаулов Олександр Вікторович — полковник

2 квітня 2022 (№ 205/2022):
 Бик Іван Васильович — старшого лейтенант
 Бирченко Олег Вікторович (посмертно) — лейтенанта
 Кусяк Михайло Володимирович — майор
 Куш Богдан Михайлович — лейтенанта
 Москалик Михайло Іванович (посмертно) — майор

4 квітня 2022 (№ 210/2022):
 Борисов Євген Євгенович — капітан

4 квітня 2022 (№ 212/2022):
 ВИСОЦЬКОГО Олега Ігоровича — лейтенанта
 ГАВРИСЮКА Вадима Васильовича — лейтенанта
 ГАРБУЗЮКА Андрія Миколайовича — підполковника
 ІЛЬЧУКА Максима Олександровича — майора
 КАРПЕНКА Станіслава Сергійовича — капітана
 КОБИЛЯНСЬКОГО Володимира Івановича — підполковника
 КОРЧИНСЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
 ЛАВРУСЯ Вадима Васильовича — полковника
 МАЛИКА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта
 НАДІЧА Євгенія Олексійовича — старшого лейтенанта
 ОЛЕКСЮКА Юрія Сергійовича — майора
 ПАНЕЗЬОРОВА Руслана Володимировича — капітана
 ПАНЬКА Андрія Івановича — старшого лейтенанта
 ПОПОВИЧА Богдана Любомировича — лейтенанта
 РАТИЧА Андрія Остаповича — старшого лейтенанта
 РЕВУ Романа Валерійовича — лейтенанта
 СКОТНІЦЬКОГО Юрія Івановича — лейтенанта
 УСАНОВА Андрія Юрійовича — підполковника
 ЯСЕНКА Дмитра Андрійовича — капітана

Див. також 
 Орден Богдана Хмельницького (Україна)

Примітки